Белоруссия на «Евровидении-2008» была представлена Русланом Алехно, победителем российского музыкального реалити-шоу «Народный Артист», который победил на национальном отборе. Национальный отбор Белоруссии под названием «Еврофест» прошёл в два этапа: полуфинал 21 декабря 2007 и финал 21 января 2008 года. В полуфинале участвовало 15 исполнителей, лучших из которых выбирали телезрители и жюри. Руслан Алехно был признан лучшим по версии телезрителей, а по версии жюри лучшими также стали группы «Litesound» и «По глазам» с певицей Гюнешь Абасовой. В финале из четырёх исполнителей победителя и конкурсанта от Белоруссии выбирали жюри при учёте мнения телезрителей. Выбор пал на Руслана Алехно, который отправился представлять Белоруссию с песней «Hasta La Vista». Во втором полуфинале Руслан занял только 17-е место с 27 баллами и не вышел в финал.

Национальный отбор 
21 декабря 2007 года в студии Белтелерадиокомпании прошёл полуфинал национального отбора в Белоруссии, в котором участвовали 15 исполнителей. В жюри, которое выбирало лучших, вошли Михаил Финберг, Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик, Ядвига Поплавская, Ирина Дорофеева и другие деятели музыки. Изначально в финал должны были пройти только три конкурсанта, но с подачи жюри число финалистов расширилось до четырёх.

Полуфинал национального отбора

Финал национального отбора 
21 января 2008 года в 21:45 по минскому времени начался финал Национального телевизионного музыкального проекта «Еврофест», который прошёл во Дворце спорта. Гостями национального финала были известные участники Евровидения: представительница России в 2005 году Наталья Подольская, участник российского национального отбора 2008 года Александр Панайотов, победители прошлых лет — Сертаб Эренер (2003, Турция), Руслана (2004, Украина), рок-группа Lordi (2006, Финляндия) и победитель Детского Евровидения 2007 года, белорусский певец Алексей Жигалкович.

Концерт открывала рота Почётного караула, исполнявшая песню Дмитрия Колдуна «Work Your Magic», с которой он занял 6-е место год тому назад. В финале концерта звучал гимн Еврофеста «We rock». В состав жюри, которое выбирало кандидата на поездку в Белград, вошли:
 первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Владимир Рылатко
 директор и художественный руководитель государственного Молодежного театра эстрады, композитор, Народный артист Беларуси Василий Раинчик
 художественный руководитель ансамбля «Сябры», Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко;
 композитор, Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская
 директор дирекции музыкальных и развлекательных программ Белтелерадиокомпании Денис Шпитальников
 заместитель директора главной дирекции Первого канала Белтелерадиокомпании Александр Капенкин
 певица, Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева
 композитор, директор продюсерского центра БГУ Леонид Ширин
 директор и художественный руководитель Национального оркестра Республики Беларусь, профессор, Народный артист Беларуси Михаил Финберг — председатель жюри

По итогам концерта выбор жюри пал на Руслана Алехно, признанного лучшим телезрителями в полуфинале. Песню «Hasta La Vista» написали Тарас Демчук и Элеонора Мельник специально для участия Руслана Алехно в конкурсе.

Промо-тур 
Руслан Алехно начал свой промо-тур в Черногории, выступив в Подгорице на концерте с шестью участниками черногорского национального отбора, исполнив песни (в том числе и свою конкурсную) под аккомпанемент рояля. Свои гастроли он продолжил в Вильнюсе, выступив в качестве приглашённого гостя на национальном отборе. Студийную версию своей песни Алехно записал в Финляндии, как и весь сингл с ремиксами. Подготовкой к конкурсу и сценическому номеру занимались в определённой степени Ким Брейтбург и Евгений Фридлянд: до этого пресса распространила ошибочные слухи, что в подготовке примет участие и Филипп Киркоров.

8 февраля на сайте Белтелерадиокомпании Руслан Алехно провёл онлайн-конференцию, а позже перезаписал новые версии песни на английском и русском языках. Промо-тур Руслан продолжил в Греции, приняв участие в фотосессии с ведущим европейским фотографом Джорджем Калфаманолисом, и Македонии (23 февраля). Для пиара песни команда Алехно организовала выпуск печатной продукции (буклетов, постеров, открыток и календарей), а также партию сладостей в сувенирном оформлении (зефир и мармелад) и даже сувенирные бутылки с водкой и коньяком. 9 марта 2008 года Руслан выступил на российском национальном отборе со своей песней.

5 апреля Алехно вернулся в Грецию, где начал проработку своего номера. Репетиции заняли 10 дней. Перед конкурсом он вернулся в Грецию для последних репетиций, а затем 12 мая отправился в Белград с командой проекта «Евровидение-Беларусь».

Выступление 
Хореографом Алехно стала гречанка Мария Лирараки, которая год назад была хореографом Сарбеля, представлявшего Грецию в Хельсинки. В номере были задействованы дополнительно пять человек, включая бэк-вокалистов и балет. Во время самой Евронедели в Белграде была организована тематическая белорусская вечеринка. Показ конкурса в прямом эфире провёл телеканал Беларусь-1: полуфинал комментировал Денис Курян, финал — Александр Тиханович. Глашатаем стала Ольга Барабанщикова.

От Руслана Алехно ждали не только выход в финал, но и борьбу за победу. Автор независимого интернет-проекта «Евровидение-Казахстан» Андрей Михеев назвал песню самой сильной у Белоруссии с 2005 года:

 Музыка: Стабильная, среднеевропейского уровня поп-композиция, новая версия только усиливает впечатление. 9/10
 Текст: Есть, конечно, определенные перлы в английском варианте, русский более интересен. 8/10
 Вокал: Весьма органичен как вокал, так и в целом presentation исполнителя. 9/10
 Итог: В окружении всего, что есть вокруг, в финал выходить должен. Самая сильная песня Беларуси, начиная с 2005 года. 9/10

Председатель российского фан-клуба OGAE Антон Кулаков отметил превосходный вокал Алехно и читающийся стиль Кима Брейтбурга в песне, но не был уверен в выходе певца в финал из-за жеребьёвки:

 Музыка: Хоть это и НЕ Брейтбург, но его стиль ощущается. 9/10
 Текст: Ну да. Она его дни в сказку превращала, освещала, а потом смылась. Грустно. 7/10
 Вокал: На НарАрте со слабым вокалом не победишь. Самая сильная позиция. 10/10
 Итог: Пятьдесят на пятьдесят в плане шансов на выход. Жребий неудачный пока что. 8/10

Итогом стал невыход Алехно в финал: 17-е место и всего 27 баллов в полуфинале.

Голосование

В полуфинале

В финале

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения  

Страны на «Евровидении-2008»